Als Russisch-Polnische Kriege, auch Polnisch-Russische Kriege im engeren Sinn, werden folgende Kriege zwischen dem Russischen Zarenreich und Polen-Litauen bezeichnet. Als Regent ist nach Möglichkeit der jeweilige Herrscher bei Friedensschluss angegeben:

Siehe auch 
 Russisch-Litauische Kriege (14. bis 16. Jahrhundert)
 Polnische Kriege (Napoleons I. propagandistisch gefärbte Eigenbezeichnung seiner Kriege gegen Russland, die er nur vordergründig um „Polens Freiheit“ führte: 1806/07, 1812/13)
 Polnischer Aufstand (Auflistung mehrerer Nationalaufstände gegen die russische Fremdherrschaft)
 Polnisch-Ukrainischer Krieg (1918/19)
 Polnisch-Litauischer Krieg (1920)
 Vierte Teilung Polens (1939)

Krieg (Frühe Neuzeit)
Militärgeschichte (Zarentum Russland)
Militärgeschichte (Russisches Kaiserreich)
 RussischPolnische
Polnisch-russische Beziehungen
!Russisch-Polnisch
 RussischPolnisch
Liste (bewaffnete Konflikte)